Un autoiniettore di epinefrina è uno strumento medico utilizzato per fornire una dose misurata di epinefrina (conosciuta anche come adrenalina), più frequentemente per il trattamento dell'anafilassi (o shock anafilattico).

Tra i marchi registrati di questo strumento vi sono EpiPen, Fastjekt, Twinject, Adrenaclick, Anapen e Jext. L'EpiPen è originariamente un derivato della ComboPen, un prodotto sviluppato a scopi militari per l'esposizione a gas nervini.

Descrizione 
L'EpiPen è fabbricato dalla DEY L.P., una compagnia farmaceutica focalizzata sullo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e farmaci per il trattamento di malattie respiratorie e di altri tipi di malattie. Le EpiPen sono portate con sé da persone con gravi allergie e con il rischio di shock anafilattico in quanto possono essere autosomministrate ed avere un'azione molto rapida. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti d'America le EpiPen sono prodotti sanitari controllati e richiedono una prescrizione medica. In Canada, invece, le EpiPen possono essere acquistate senza prescrizione medica, ma sono tenute dietro i banconi delle farmacie.

La dose standard di epinefrina fornita da un'EpiPen è di 0,3 ml di una su 1000 parti (0.3 mg). La versione del prodotto con il dosaggio per bambini (0,15 mg) è disponibile con il nome di EpiPen Junior. Negli Stati Uniti e in Canada l'EpiPen JR è raccomandata per i bambini tra i 15 e i 30 kg.

L'EpiPen contiene un ago a molla che inietta il farmaco attraverso una membrana nella punta e nel corpo del recipiente.

Un'EpiPen ha solitamente una scadenza di 20 mesi. Se inutilizzata, l'EpiPen deve essere eliminata restituendola in una farmacia o nell'ospedale locale per lo smaltimento sicuro.

L'originale tubo contenitore con cui la penna entrò in commercio era facilmente rompibile; oggigiorno la compagnia fabbricante mette in commercio EpiPen in tubi contenitori più durevoli e con pareti di plastica notevolmente rinforzate, una vite davanti, ed una placcatura in metallo sul fondo (dove è posto l'ago) al fine di evitare punture accidentali.

Istruzioni 
Le istruzioni per l'uso dell'iniettore si trovano sopra il dispositivo stesso.
Le EpiPens fabbricate prima del dicembre del 2004 portavano istruzioni per l'uso che dichiaravano, dopo aver rimosso il tappo di chiusura, di posizionare il dispositivo nel punto di iniezione e di applicare pressione in modo da attivare il meccanismo.

Tutte le EpiPen fabbricate dal dicembre del 2004 portano una nuova versione delle istruzioni, che vuole essere più intuitiva. Nelle nuove istruzioni, approvate dal MHRA, l'agenzia di regolamentazione di medicinali e prodotti sanitari del governo del Regno Unito, un paziente utilizza il dispositivo rimuovendo il cappuccio grigio di chiusura nella parte superiore del dispositivo, impugnando il dispositivo formando un pugno attorno al tubo, e piantandolo saldamente in una coscia fino sentire il clic indicante l'attivazione dell'ago a molla. Entrambe le versioni delle istruzioni sono valide.

Indipendentemente dalla versione delle istruzioni, dopo l'attivazione il paziente deve mantenere il dispositivo nella sua posizione per 10 secondi in modo da iniettare la dose di epinefrina. Ciò dà al farmaco il tempo necessario per essere assorbito dai muscoli del corpo e per diffondersi nel sangue. Utilizzare il dispositivo per via endovenosa è fortemente sconsigliato e può anche essere letale in quanto l'epinefrina è un vasocostrittore locale, e l'uso endovenoso può restringere il flusso sanguigno nell'area dell'iniezione, causando conseguenti danni agli arti. Inoltre la somministrazione endovenosa dell'EpiPen può causare tachicardia ventricolare, o accelerare pericolosamente il battito cardiaco. Dopo aver somministrato l'epinefrina, i pazienti sono invitati a consultare immediatamente un medico.

Ritiro dal commercio nel 1998 
L'8 maggio 1998, un ritiro volontario di EpiPen and EpiPen Jr. Class I (Meridian Medical Technologies Inc) ebbe luogo in numerose nazioni (Stati Uniti, Germania, Israele, Danimarca, Canada, Turchia, Australia, Grecia e Sud Africa). EpiPen (0,3 mg) ed EpiPen Junior (0,15 mg) furono ritirati poiché alcuni prodotti provenienti da specifici lotti di produzione furono scoperti inefficaci nel fornire il farmaco e nel trattare l'anafilassi. Questo problema venne risolto nel corso dello stesso anno.

Alternative 
Altre compagnie oltre a DEY hanno iniziato a commercializzare simili prodotti, come il Twinject, l'unico autoiniettore nel Nord America che include due dosi in ogni prodotto. Le fiale di epinefrina sono inoltre disponibili per un singolo uso negli uffici medici e nelle farmacie ospedaliere, così come le ricariche di Tubex. Nessuno di questi dispositivi previene futuri episodi di anafilassi, ma i pazienti che avvertono reazioni serie o che mettono in grave pericolo la loro vita possono essere trattati con una serie di iniezioni allergiche composte da crescenti concentrazioni di sostanze presenti normalmente in natura come i veleni per fornire protezioni eccellenti e solitamente durature per tutta la vita contro gli effetti nocivi di future punture di insetti: queste iniezioni sono incredibilmente diluite, solitamente un miliardo di volte o più.

Note

Voci correlate 
 Anafilassi

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 
 

Strumenti per il primo soccorso